Boiteau peut faire référence à :

 Arnaud Boiteau (1973-), cavalier français
 Émile Boiteau (1898-1974), notaire et homme politique québécois
 Lucile Boiteau-Allorge (1937-), botaniste française
 Paul Boiteau (1830-1886), économiste et écrivain français
 Pierre Boiteau (1911-1980), botaniste français

Homonymie de patronyme